

Sigle 
 Technical knock out – knock-out tecnico

Codici 
 TKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tlokoeng (Lesotho)

Musica 
 TKO – gruppo musicale heavy metal statunitense
 TKO – singolo dei Le Tigre del 2004, dall'album This Island
 TKO – singolo di Justin Timberlake del 2013, dall'album The 20/20 Experience 2 of 2

Altro 
 TKO Major League MMA – defunta promozione canadese di arti marziali miste
 K.O. Tecnico (TKO) – episodio della prima stagione di Babylon 5
 TKO – videogioco del 1988 per computer
 TKO: Super Championship Boxing – videogioco del 1992 per SNES